Фиокко, Джузеппе-Гектор (Joseph-Hector Fiocco; 1703—1741) — бельгийский духовный композитор; сын Пьетро Ф..
 Фиокко, Пьетро Антонио (Pietro Antonio Fiocco; 1654—1714) — итальянский духовный композитор; отец Джузеппе Ф..

Примечания